Umm-Salal (gemeente): een gemeente in Qatar
Umm-Salal SC: een voetbalclub uit de gemeente Umm-Salal